Сли́вно () — община на юге Хорватии, расположенная на севере жупании Дубровник-Неретва на берегу Адриатического моря. Население — 2 078 чел. (на 2001 г.). Община состоит из 18 сёл.

Динамика численности населения сёл общины

Ссылки 
 

Общины Дубровницко-Неретвинской жупании